

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Zell

Indonezja 
 Sele – cieśnina

Słowenia 
 Sele – dzielnica Ravne na Koroškem
 Sele – dzielnica Slovenj Gradec
 Sele – dzielnica Šentjur

Osoby 
 Hubert Sele – liechtensteiński polityk
 Josef Sele – liechtensteiński polityk
 Remo Sele – liechtensteiński strzelec

Zobacz też 
 Baron Saye i Sele
 Seele